Barguzin může znamenat:

 Barguzin (vítr) — druh větru na Bajkale
 Barguzin (vesnice) — vesnice v Burjatsku
 Barguzin (řeka) — řeka v Burjatsku, přítok Bajkalu
 Barguzin (GAZ) — luxusní variabilní provedení vozidla GAZ Sobol (cca jako Multivan u VW Transporteru)

Související články 
 Usť-Barguzin — vesnice v Burjatsku